В сезоне 2018/2019 Высшего Дивизиона ИзХЛ играло 6 команд.
Игры проводились в двух дворцах спорта Канада-Центр Метула и Айс Пикс Холон.
 В таблицах представлены хоккеисты, сыгравшие минимум один матч.
 In the tables show the players that have played at least one match.

Хитмен Раанана Hitmen Raanana

Ниндзяс Холон (Ninjas Holon)

Ришон Дэвилз Rishon Devils

Джерузалем Беэрз Jerusalem Bears

ХК Бат-Ям HC Bat Yam

КИХШ CIHS

Примечания 

Израильская хоккейная лига